Les matchs opposant l'Étoile sportive du Sahel et le Club sportif sfaxien sont des rencontres de football opposant l'Étoile sportive du Sahel Sahel, représentant la ville de Sousse, et le Club sportif sfaxien, représentant la ville de Sfax. Chaque opposition entre les deux clubs est appelé « classico ».

Histoire

Statistiques

Palmarès

Références 

Rivalités dans le football en Tunisie
Étoile sportive du Sahel (football)
Club sportif sfaxien